Burni Rajawali kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Rajawali (berg i Indonesien, lat 4,49, long 97,07), Aceh, 
 Burni Rajawali (berg i Indonesien, lat 4,40, long 97,24), Aceh, 
 Burni Rajawali (berg i Indonesien, lat 4,52, long 97,12), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar